La Coppa dei Campioni 1978-1979 fu la 24ª edizione del massimo torneo calcistico europeo per squadre di club maggiori maschili.

La competizione fu vinta - per la quarta volta nella sua storia, dopo il Real Madrid nel 1955-56, l'Inter nel 1963-64 ed il Celtic nel 1966-67 - da una squadra esordiente nella manifestazione, il Nottingham Forest.

La finale, disputatasi il 30 maggio 1979 alle 21:15 allo Stadio Olimpico di Monaco di Baviera contro la squadra svedese del , vide gli inglesi prevalere 1-0 con un goal di Trevor Francis. Alla successiva Coppa Intercontinentale, tuttavia, prese parte il Malmö FF in luogo del rinunciatario Nottingham.

Formula

Compagini ammesse
L'edizione 1978-1979 della Coppa dei Campioni vide l'allargamento del lotto delle squadre partecipanti a 33, ossia la totalità delle eleggibili. Assieme al Liverpool, qualificato automaticamente come vincitore della manifestazione, si riattivò il posto riservato alla squadra campione d'Albania.

Formula
La manifestazione si svolse secondo il consueto formato ad eliminazione diretta, con gare ad andata e ritorno, eccetto la finale. Il numero dispari delle squadre partecipanti obbligò la UEFA ad introdurre un turno preliminare da disputarsi poco prima dell'inizio del torneo: per l'occasione si affrontarono le squadre campioni di Francia e di Romania.

Date

Squadre partecipanti

 
 
 
 Lokomotiv Sofia
 Zbrojovka Brno
 
 Odense
 Haka
 
 
 

 
 Liverpool
 Nottingham Forest
 Bohemian
 Linfield
 ÍA
 Juventus
 Partizan Belgrado
 Progres
 Valletta
 Lillestrøm

 
 Wisla Cracovia
 
 Steaua Bucarest
 Rangers
 
 
 Grassopphers
 Fenerbahçe
 Újpest

Risultati

Tabellone

Turno preliminare

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni:

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Coppe europee
Competizioni UEFA per club
Statistiche delle competizioni UEFA per club
Coppa UEFA 1978-1979
Coppa delle Coppe 1978-1979
Supercoppa UEFA
Coppa Intercontinentale 1979
Statistiche dei trofei internazionali di calcio

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
Edizioni della Coppa dei Campioni